

Eventos

Nascimentos

Falecimentos 

Anos do século VI a.C.